Global Education & Learning Community (GELC) — проект «Sun Microsystems» по разработке бесплатных online-учебников,
распространению других open source электронных материалов и образцов педагогической практики.

GELC стартовал 1 июня 2004 года.

Sun Microsystems открыла два социальных сетевых портала для глобальных образовательных сообществ.

См. также 
 Google Literacy Project

Ссылки 
 GELC website
 EduConnection.org
 «Sun’s McNealy Leads Non-Profit Open-Source Drive»  Forbes.com (Greg Levine, 08.04.06)
 Sun продвигает GELC  Upgrade 06.07.2005
 Google займется ликбезом Компьюлента 10.10.2006

Sun Microsystems
Образовательное программное обеспечение